Dugesiidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Dugesiidae i ordningen planarier, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen planarier, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dugesiidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Planarier
Dugesiidae